

Biografia 
Mons. Domenico Bartolomei, passato agli onori della storia ecclesiastica anche con il soprannome di “don Domenichino”, nacque a Sassocorvaro il 21 marzo 1878.

Compiuti gli studi ginnasiali, filosofici e teologici nel seminario di Urbania, venne ordinato sacerdote nel 1900. Studiò presso il Pontificio Collegio Leoniano di Roma, laureandosi in Diritto Canonico e Civile.

Al suo ritorno in Urbania gli furono assegnati importanti incarichi: canonico teologo, proposto del capitolo, vicario generale della diocesi e vicario capitolare, rettore ed insegnante in seminario, direttore spirituale dei monasteri delle Benedettine, delle Clarisse e delle Serve di Maria.
Conosceva le lingue europee, l'ebraico e le lingue semitiche, non disprezzando anche gli intricati labirinti della matematica.
Fondò l'Azione Cattolica ad Urbania e nella diocesi, ebbe sempre a cuore la formazione dei giovani e la cura delle vocazioni sacerdotali, insegnando la dottrina cristiana a fanciulli ed adulti.
Curò intensamente anche le missioni, l'Opera dei Ritiri di Perseveranza e si interessò dell'Università Cattolica.

A questa vita materialmente attiva univa una intensissima pratica spirituale, passando tante notti in adorazione davanti al Santissimo, mortificando cristianamente e spesso le sue carni; molti ricordano il suo amore per i poveri, cui non raramente profondeva anche i suoi abiti.
Seppe farsi amare universalmente con soavità di modi e carità senza confini. Dopo lunga, tormentosa ed edificante malattia, che egli considerò come provvidenziale purificazione dell'anima, morì all'ospedale di Sassocorvaro il 13 giugno 1938.
Il Canonico decano della Cattedrale di Urbania don Giuseppe Fini, in occasione dei solenni funerali di trigesima, scrisse un lungo e sentito elogio funebre in ricordo della figura di mons. Bartolomei. Per espressa volontà di clero e popolo di Urbania, città natale dell'illustre prelato estinto, il suddetto elogio venne subito dato alle stampe.

La sua figura di sacerdote è stata tale che la Sacra Congregazione per le cause dei santi ha attivato il processo di beatificazione, che è attualmente in attesa di un fatto miracoloso per giungere alla felice conclusione.

I comuni di Urbino, Urbania e Sassocorvaro hanno dedicato a lui alcune piazze.

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Servi di Dio italiani